259-й отдельный сапёрный батальон  — воинская часть в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Формировался в Оренбургской области с января 1941 года.

10 марта 1941 года поднят по тревоге и переброшен в Литву в район Таураге, где вошёл в состав 91-го управления строительства и оперативно подчинён 125-й стрелковой дивизии. Занят на строительстве оборонительных сооружений Таурагенского узла обороны.

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 30 июля 1941 года.

На 22 июня 1941 года, насчитывая в составе 578 человек, находился в районе Таураге и с 22 июня 1941 года задействован там в боях. Был поротно придан 125-й стрелковой дивизии, вместе с ней отступает в направлении Шяуляя. В Шауляе поступил в распоряжение штаба 8-й армии Отступает в арьергарде, минируя за отступающими советскими частями танкоопасные направления, в частности в районе Плявиняс — Ляудона, в Крустпилсе минирует и подрывает мост через Даугаву, то же самое на реке Айвиексте неподалёку от города Мадоны. В начале июля 1941 года прибыл в Остров, где был подчинён командованию 41-го стрелкового корпуса и переброшен в Псков, затем в Лугу. Минирует подступы к Луге, с середины июля 1941 года ведёт там бои, дислоцируется у населённого пункта Плоское, близ Луги. В конце июля 1941 года выведен во второй эшелон. Устанавливает минные поля и устраивает лесные завалы в местах возможного форсирования противником рек Суйда, Оредеж, Луга и вдоль берегов озёр Череменецкое, Врево; также занимается инженерным обеспечением 24-й танковой дивизии.

С возобновлением немецкого наступления с 10 августа 1941 года попал в окружение севернее Луги, где фактически и был уничтожен.

Подчинение

Командиры 

 капитаном Николай Петрович Новочадов

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 

 259-й отдельный сапёрный батальон 117-й стрелковой дивизии 1-го формирования 
 259-й отдельный сапёрный батальон 117-й стрелковой дивизии 2-го формирования 
 259-й отдельный инженерный батальон
 259-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 259-й отдельный инженерно-строительный батальон

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны